Giles Matthey – attore britannico
 Jeanne Matthey – tennista francese
 Ulisse Matthey – organista e compositore italiano